Bodor kan syfta på:
 Ádám Bodor, en ungersk författare
 Desa Bodor, en administrativ by i Indonesien